Partit Liberal del Canadà (del seu nom en anglès Liberal Party of Canada), partit polític del Canadà
 Comissió per a la Preservació de Monuments de Nova York (del seu nom en anglès Landmarks Preservation Commission), agència de la ciutat de Nova York per a la conservació dels seus monuments
 La Paraula Cristiana, associació per a la conciliació de vida cristiana i valencià al País Valencià
 La Paraula Cristiana (revista), revista històrica de cultura cristiana publicada a Barcelona
 Quitrà d'hulla (del seu nom en llatí Liquor Picis Carbonis), producte de la destil·lació de l'hulla que s'usa com a xampú medicinal
 LPC (llenguatge de programació) (de l'acrònim amb el nom de l'autor Lars Pensjö C), llenguatge de programació derivat del llenguatge C
 Linear Predictive Coding, codificació àmpliament utilitzada en àudio digital
 Low Pin Count, bus utilitzat en els ordinadors IBM PC compatibles per connectar determinats perifèrics